Metamorphose ( von μετά metá „bei, mit“, als Präfix „um-“, und μόρφωσις mórphōsis „Gestaltung“ [dieses von μορφή morphḗ „Form, Gestalt“]) steht für:
 Metamorphose (Album), Musikalbum von Vanessa Mai
 Metamorphose (Botanik), evolutionäre Anpassung einer Pflanze
 Metamorphose (Buchstabe) ist die grafische Umformung der „lateinisch-deutschen“ Buchstaben.
 Metamorphose (Film), Experimentalfilm von Michael Wolgensinger
 Metamorphose (Geologie), Umwandlung der mineralogischen Zusammensetzung eines Gesteins
 Metamorphose, Umwandlung von Schnee hin zu Gletschereis, siehe Gletscher#Akkumulation und Metamorphose
 Metamorphose (Musik), komplexe Verwandlungen eines musikalischen Themas
 Metamorphose (Mythologie), Gestaltenwechsel eines Wesens oder Objekts
 Metamorphose (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Architekten
 Metamorphose (Zoologie), Umwandlung der Larvenform zum Adultstadium

Metamorphosen steht für:
 Metamorphosen für 23 Solostreicher, Komposition von Richard Strauss
 Metamorphosen (Zeitschrift), literarische Zeitschrift, 1991–2000 und ab 2013
 Metamorphosen (Antoninus Liberalis), Verwandlungsmythen des Antoninus Liberalis
 Metamorphosen (Apuleius), Roman von Apuleius
 Metamorphosen (Nikandros aus Kolophon), Verwandlungsmythen des Nikandros aus Kolophon
 Metamorphosen (Ovid), mythologisches Werk von Ovid

Siehe auch:
 Metamorph
 Metamorphosis
 Verwandlungen